Intel Pentium Dual-Core — микропроцессоры архитектуры x86 от Intel с 2006 по 2009 год. Процессоры основаны на 32-разрядном ядре Yonah или (с небольшими различиями в микроархитектуре) 64-разрядном Merom-2M, Allendale, Wolfdale-3M, Penryn-3M и Penryn-L ядре, предназначенные для мобильных или настольных ПК.

Основные характеристики 
Процессоры выпускаются с тактовыми частотами от 1,3 до 3,33 ГГц (E6800). Все модификации серии E2xxx имеют одинаковую частоту шины 800 МГц и 1 Мб кэша 2 уровня. Объём кэша второго уровня моделей E5200, Е5300 и E5400 составляет 2 Мб и частота системной шины —  800 МГц. Объём L2 кэша моделей E6300 и E6500, E6600, E6700, E6800 составляет 2 Мб, частота системной шины — 1066 МГц.

Разъём и поддерживаемые платформы 
Процессоры, как и их «старшие братья» Core 2 Duo, изготавливаются в ставшей уже традиционной компоновке FC-LGA (разъём LGA775). Могут быть установлены на все материнские платы, поддерживающие процессоры на ядре Conroe (чипсеты 945, 965, P31, G33, P35, P45 и аналогичные им).

Ядро 
Процессоры серии E2xxx основываются на ядре Allendale-1M, абсолютно идентичном оригинальному Conroe, но имеющем урезанный объём кэш-памяти 2-го уровня и частоту системной шины, сниженную с 1066 до 800 МГц, и используемом в младшем семействе Core 2 Duo, производятся по 65-нанометровой технологии, при этом, в отличие от базовой версии ядра Allendale, их кэш-память второго уровня снижена с 2 до 1 Мб (как правило, это — следствие брака в определённом количестве транзисторов, что является частым явлением в производстве микроэлектроники). Модели E5ххх основываются на ядре Wolfdale-2М (технология 45нм) и имеют 2 Мб кэш. Модели Е6ххх имеют частоту системной шины 1066 МГц.

Как и во всех процессорах Intel Core 2, кэш L2 является общим для обоих ядер, в отличие от процессоров Athlon 64 X2, в которых каждое ядро имеет отдельный независимый кэш.

Поддерживаемые технологии 
 Наборы дополнительных инструкций: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3.
 Intel EM64T (он же x86-64, он же AMD64)
 EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology)

Способность к разгону 
Практически все процессоры серии E2xxx и E5xxx прекрасно работают при увеличении частоты системной шины с 200 до 266 MHz (разгон в 1.33 раза), а немалая часть — и на гораздо более высокой. Многие младшие модели серии E2xxx способны работать на частоте шины вплоть до 400 МГц (что равносильно разгону, близкому к 100 %) и даже выше. Часто более высоких частот не позволяет достичь искусственное ограничение предельной частоты шины (так называемая FSB Wall).

См. также 
 Список микропроцессоров Pentium
 Список микропроцессоров Pentium Dual-Core

Примечания

Ссылки 
 Pentium Dual-Core на официальном сайте Intel. Спецификации
 Pentium E2160 в номинале и разгоне
 Pentium E2200 (2.2 ГГц) появляется в продаже

X86
Двухъядерные микропроцессоры
Pentium